Бобр:

 Бобровые () — семейство млекопитающих отряда грызунов.
 Обыкновенный бобр () — млекопитающее семейства бобровых.
 Бобр Амик — официальный талисман летних Олимпийских игр 1976 года в Монреале.
 Речной бобр — изображение на памятной монете Банка России 2008 года.
 ГАЗ-3409  «Бобр» — гусеничный плавающий вездеход.
 Бобр, Камилла Валерьевна (род. 1997) — белорусская гребчиха-каноистка.
 Корабли
 «Бобр» — шмак Балтийского флота Российской империи 1732 года постройки.
 «Бобр» — парусный транспорт Балтийского флота Российской империи 1806 года постройки.
 «Бобр» — мореходная канонерская лодка Российского императорского флота.
 «Бобр II» — канонерская лодка Российского императорского флота, первый боевой корабль ВМС Эстонии.

Географические названия 
Населённые пункты
 Бобр — городской посёлок в Крупском районе Минской области Белоруссии.
 Бобр — посёлок в Крупском районе Минской области Белоруссии.
Железнодорожные объекты
 Бобр — железнодорожная станция в Крупском районе Минской области Белоруссии.
 Реки
 Бобр — река в Белоруссии.
 Бубр (Бобер) — река на западе Польши.
 Бебжа (устар. Бобр) — река на востоке Польши.

Аббревиатура 
 БОБР — бескупонные (дисконтные) облигации Банка России.
 БОБР — Береговая оборона Балтийского района Балтийского флота СССР.

См. также